Летний турнир () — австрийский футбольный турнир, дважды разыгранный в Вене в 1942 и 1943 годах. В связи с тем, что в результате аншлюса Австрия вошла в состав Германии, турнир считался внутренним региональным соревнованием Третьего рейха.

Турнир был организован с целью заполнить паузу в региональных австрийских соревнованиях в период розыгрыша национального чемпионата Германии. Участие в нём принимали только клубы из высшего дивизиона Австрии. Победитель получал кубок имени Бальдура фон Шираха.

Победу в обоих розыгрышах одержал клуб «Вена».

Летний турнир 1942 
Предварительный раунд разыгрывался с целью распределения команд по группам: победители раунда играли в группе A, проигравшие — в группе B.

Клубы «Адмира» и «Пост» по разным причинам снялись с турнира после предварительного раунда.

Победители групп выходили в финал турнира; команды, занявшие вторые места в группах, разыгрывали матч за третье место.

Предварительный раунд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Матч за третье место

Финал

Лучшие бомбардиры

Летний турнир 1943 
Клуб «Фёрст», первоначально заявленный на турнир в составе Группы A, был вынужден сняться с соревнования из-за участия в чемпионате Германии 1943.

Групповой этап

Группа A 
Клуб «Вена» был признан победителем группы по жребию.

Группа B

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Летний турнир 1942 на сайте AustriaSoccer.at
 Летний турнир 1943 на сайте AustriaSoccer.at

Не существующие ныне футбольные турниры в Австрии
Футбольные соревнования в Германии
Футбол в Европе в 1942 году
Футбол в Европе в 1943 году
Спортивные соревнования в Вене